Jeppesen ist der Familienname folgender Personen:

 Elrey B. Jeppesen (1907–1996), US-amerikanischer Flugpionier
 Jeppe M. Jeppesen (1944–2009), dänischer Kameramann
 Knud Jeppesen (1892–1974), dänischer Musikwissenschaftler und Komponist
 Kristian Jeppesen (1924–2014), dänischer Archäologe
 Lars Krogh Jeppesen (* 1979), dänischer Handballspieler

Jeppesen ist der Name von:
 einer Tochterfirma von Boeing, die Materialien für die Flugnavigation veröffentlicht, siehe Jeppesen Sanderson